La Türkiye 1. Basketbol Ligi 2005-2006 è stata la 40ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Ülkerspor.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006